Young ( für ‚jung‘, ‚jugendlich‘, ‚unerfahren‘, ‚neu‘) steht für:
 Young (Familienname), Personen mit dem Familiennamen Young
 Young (Magazin), ehemalige Frauenzeitschrift mit den Themenschwerpunkten Fashion, Beauty, Stars, Lifestyle und Love&Sex 
 Young (Mondkrater), benannt nach Thomas Young
 (2165) Young, Asteroid
 (2874) Jim Young, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Young ist der Name folgender Orte:
 Young America, kleiner Ort im Washington County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Young (Arizona), Vereinigte Staaten
 Young County, Vereinigte Staaten
 Young (New South Wales), Stadt in Australien
 Young (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Young (Texas), Vereinigte Staaten
 Young (Uruguay), Stadt im Westen Uruguays
 Norwood Young America, Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota.

Siehe auch:
 Young Island (Begriffsklärungsseite)
 Yang (Begriffsklärungsseite)
 Yung (Begriffsklärungsseite)
 Jang (Begriffsklärungsseite)
 Young An Hat Company, ein südkoreanischer Mischkonzern
 Young-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Young Head, Landspitze an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika
 Young Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Young-Medaille (Young Medal and Prize), Preis des Institute of Physics für Optik
 Young-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Young Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Young Peaks, Gebirgsmassiv in der Ross Dependency, Antarktika
 Young Point, Landspitze der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika
 Mount Young, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Elastizitätsmodul, auch: Zugmodul, Elastizitätskoeffizient oder Youngscher Modul, nach Thomas Young, siehe Elastizitätsmodul
 Youngsche Gleichung (nach Thomas Young; Kontaktwinkel eines Flüssigkeitstropfens an einer ebenen Oberfläche)
 Youngsche Ungleichung (nach Thomas Young; siehe dort)
 Youngsche Ungleichung (Produkt), eine Ungleichung zwischen einem Produkt und einer Summe
 Faltungsungleichung von Young, eine Ungleichung aus der Funktionalanalysis bezüglich der Faltung
 Hausdorff-Young-Ungleichung, eine Ungleichung aus der Funktionalanalysis bezüglich der Fourier-Transformation
 Satz von Young (Mengenlehre)
 Satz von Young (Fourier-Koeffizienten)
 Young-Laplace-Gleichung (nach Thomas Young; Zusammenhang zwischen der Oberflächenspannung, dem Druck und der Oberflächenkrümmung)
 Unmöglichkeitssatz von Balinski und Young
 M. H. de Young Memorial Museum, Kunstmuseum im San Francisco Golden Gate Park
 Mr. Young, kanadische Sitcom (seit 2011).